Grèzes – comune francese della Dordogna
Grèzes – comune francese dell'Alta Loira
Grèzes – comune francese del dipartimento di Lot nella regione dell'Occitania
Grèzes – comune francese del dipartimento della Lozère nella regione dell'Occitania